To je seznam sončevih mrkov v 19. stoletju pr. n. š. V tem obdobju 1900 do 1801 pr. n. š. je bilo skupno 253 sončevih mrkov, od katerih je bilo 93 delnih, 80 kolobarjastih, 63 popolnih (eden ne-središčni) in 17 hibridnih. Največje število mrkov v enem letu je bilo pet in sicer leta 1853 pr. n. š. in 1806 pr. n. š. V januarju 1806 pr. n. š. sta bila dva mrka.

Viri 

-19